Promise City peut faire référence à :

 Promise City, une ville, du comté de Wayne en Iowa, aux États-Unis.
 , une cité fictive dans la série télévisée de science fiction Les 4400.

Homonymie de toponyme